ЭкзоРеабилитация — непрерывный длительный процесс реабилитации, сочетающий ходьбу в экзоскелете с другими реабилитационными методиками, который приводит к улучшению самочувствия пациентов, к частичному или даже полному восстановлению способности ходить. Это не только восстановительный процесс, но и социальная интеграция людей с локомоторными нарушениями. 

Реабилитация увеличивает мышечную силу и выносливость, улучшает стабильность и функциональный баланс, уменьшает спастичность, нормализует кровяное давление, способствует пищеварению и мочеиспусканию. Психологическое состояние пациентов претерпевает заметные позитивные изменения: благодаря социальному аспекту реабилитации уровень депрессии снижается, они чувствуют себя более уверенными в будущем и осознают, что их состояние не ограничено.

Этапы ЭкзоРеабилитации 

Максимальная эффективность ЭкзоРеаблитации достигается при длительном непрерывном процессе ходьбы: обучение и первые тренировки в течение 14 дней проводятся в стационаре на втором этапе и продолжаются в течение нескольких месяцев амбулаторно в дневном стационаре или в поликлинике рядом с домом на третьем этапе реабилитации.
Для тех пациентов, которые не могут посещать лечебные учреждения, мы считаем важным предусмотреть возможность проходить курс на дому с помощью выездных мобильных бригад.

Благодаря непрерывному процессу ЭкзоРеабилитации многие пациенты могут избежать инвалидизации, сохранив трудоспособность.

Примечания

Ссылки 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekzoskelety-v-meditsine-mirovoy-opyt-i-klinicheskaya-praktika-pirogovskogo-tsentra/viewer

https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-osvoeniya-navykov-hodby-v-ekzoskelete-u-patsientov-s-posledstviyami-pozvonochno-spinnomozgovoy-travmy/viewer

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016120300686?via%3Dihub

Реабилитология
Дефектология